Северное дерби — название соперничеств (дерби) футбольных клубов:
 Северное дерби (Германия) между «Гамбургом» и «Вердером».
  между «Херенвеном» и «Гронингеном».
 Северное дерби (Португалия) между «Порту» и «Брагой».
  между «Абердином» и «Инвернессом».